Соревнования по прыжкам в высоту у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Гренобле прошли 21 февраля 1981 года во Дворце спорта.

Действующим зимним чемпионом Европы в прыжках в высоту являлся Дитмар Мёгенбург из ФРГ.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: WB — Высшее мировое достижение | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Основные соревнования в прыжке в высоту у мужчин прошли 21 февраля 1981 года. Квалификация на чемпионате не проводилась, поэтому в сектор вышли сразу 24 легкоатлета. Впервые в карьере чемпионом Европы в помещении стал швейцарец Роланд Дальхеузер. Один из фаворитов соревнований, чемпион СССР Алексей Демьянюк, не взял начальную высоту.

Примечания

Ссылки 
 

прыжок